Попо́вка () — село в Асеевском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320280404. Население по переписи населения 2001 года составляет 41 (17/24 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Поповка находится на берегу реки Чепель.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района